Джина Райнхарт (; , м. Перт, Австралія) — австралійська гірнича магнатка і спадкоємиця та голова компанії , приватної компанії з розвідки та видобутку корисних копалин, заснованої її батьком . Вона одна з найбагатших людей Австралії; Forbes оцінив її чисті активи у 2019 році у 14,8 млрд дол. США, опублікувавши у списку 50 найбагатших людей Австралії; та The Australian Financial Review оцінив її чисті активи у 2019 році в 13,81 млрд дол. США, опублікувавши її ім'я у Financial Review Rich List. Forbes вважає Райнхарт однією з найбагатших жінок у світі.

Будучи єдиною дитиною Ланга Хенкока, вона успадкувала 76,6 % акцій компанії після його смерті в 1992 році і змінила його на посаді виконавчого голови. Решта акцій компанії були передані тресту для її чотирьох дітей.

Коли вона стала головою компанії Hancock Prospecting, її загальне багатство було оцінено в 75 мільйонів доларів. Вона наглядала за швидким розширенням компанії протягом наступного десятиліття, і через бум залізної руди на початку 2000-х років стала номінальним мільярдером у 2006 році. У 2010-х Райнхарт почала розширювати свої фонди на сфери поза гірничодобувною промисловістю. Вона зробила значні інвестиції в  та  (хоча продала свій інтерес до останніх у 2015 році), а також розширила бізнес у сільському господарстві, придбавши кілька ферм.

За даними Forbes та The Australian Financial Review, Райнхарт була найбагатшою людиною Австралії з 2011 р. до 2015 р. Її багатство досягло близько 29 мільярдів доларів у 2012 році, після чого вона обігнала Крісті Уолтон як найбагатшу жінку в світі і була включена до списку Forbes у 100 найвпливовіших жінок світу. Чисті активи протягом кількох наступних років значно знизилася через уповільнення австралійського видобувного сектора, проте її статки залишаються величезними.

Біографія 
Райнхарт народився 9 лютого 1954 року в лікарні Святого Іоана Божого Субйако в Перті, Західна Австралія. Вона єдина дитина Надії Маргарет Ніколас та Ланга Хенкока. До чотирьох років вона жила з батьками в Нуньєрі, за 60 кілометрів (37 миль) на північ від Віттенума. Пізніше Райнхарт навчалась в англіканській школі для дівчат ім. Святої Хільди () в Перті. Вона недовго вивчала економіку в Сіднейському університеті, перш ніж кинути роботу та працювати з батьком, здобувши широкі знання про залізорудну промисловість Пільбара.

Кар'єра 
Після смерті батька в березні 1992 року Райнхарт стала головою Hancock Prospecting Pty Limited (HPPL) та групи компаній HPPL. Всі компанії в межах групи є приватною власністю. За винятком отримання потоку роялті від Hamersley Iron з кінця 1960-х років, гірнича діяльність Ланга Хенкока була пов'язана в основному з розвідкою та накопиченням величезних гірничих оренди. В останні роки компанія зосередилась на розробці нерозвинених родовищ Hancock Prospecting, нагромадженні капіталу за допомогою партнерських спільних підприємств та оренди.

У жовтні 2015 року Rinehart планувала відкрити величезну шахту Roy Hill лише через вісім місяців після того, як вона забезпечила фінансування у розмірі 7,9 мільярдів доларів. Початкові поставки залізної руди були відправлені в Китай. У жовтні 2016 року було оголошено, що компанія Hancock Prospection уклала угоду інвестувати кошти у видобувну компанію Sirius Minerals, що базується у Великій Британії.

Політична діяльність 
У 1970-ті роки Райнхарт була активною прихильницею руху Secessionism in Western Australia, який заснував її батько. Мета руху — відокремлення Західної Австралії від решти країни. Вона також мала певну участь з Партією робітників (пізніше перейменованою на Партію прогресу), лібертарською організацією, заснованою бізнесменом Джоном Сінглтоном.

Райнхарт виступила проти схеми оподаткування податку на оренду мінеральних ресурсів і уряду Рудда у складі групи гірничих магнатів, до складу якої входив Ендрю Форест. Вона заснувала лобістську групу ANDEV («Австралійці для розвитку північного розвитку та економічного бачення») [45] та спонсорувала поїздки видатного заперечувача зміни клімату Крістофера Монктона до Австралії.

З 2010 року Райнхарт активно просуває справу розвитку півночі Австралії і говорила, писала статті та опублікувала книгу на цю тему. Райнхарт наголошує, що Австралія повинна зробити більше, щоб привітати інвестиції та покращити свою конкурентоспроможність, особливо коли Австралія стикається з рекордною заборгованістю. Вона виступає за особливу економічну зону на Півночі зі зменшеним оподаткуванням та меншою мірою регулювання та заручилася підтримкою багатьох видатних австралійців, а також Інститутом громадських справ.

Скандали 
Райнхарт та її мачуха  були втягнуті у гострий юридичний скандал у 1992 р. за маєток. Бійка за спадок тривала 14 років.

У 2003 році, у віці 27 років, її старший син Джон змінив своє прізвище на прізвище діда по лінії матері. З 2014 року Райнхарт у важких стосунках із сином Джоном; і не була присутньою на його весіллі з Джеммою Людгейт. Сестра Джона, Біанка Надія Райнхарт, яка колись мала можливість перейняти сімейний бізнес, обіймала посаду директора Hancock Prospecting і HMHT Investments до 31 жовтня 2011 року, коли її замінила її сестра Джинія. У 2013 році Біанка вийшла заміж за свого партнера Сашу Серебрякова; і Райнхарт знову не була присутньою на весіллі. Інша дочка Райнхарт, Хоуп (Надія), вийшла заміж за Райана Велкера, американського директора з мінеральних ресурсів (частково дочірня компанія Хенкока), і вони живуть разом у Сіднеї.

У березні 2012 р. троє дітей Райнхарт — Хоуп (Надія) Райнхарт Велкер, Джон Хенкок та Біанка Райнхарт — подали в суд на Джину..

Благодійність 
У статті Business Review Weekly було відзначено, що Райнхарт вважає за краще зберігати конфіденційність, щоб уникнути «переслідування інших благодійних організацій» . Джина відома тим, що відвідувала дитячі будинки для дівчат у Камбоджі та знаходиться в експертно-дорадчій раді SISHA, камбоджійської некомерційної організації, яка веде боротьбу з торгівлею людьми.

У 2012 році компанія Swimming Australia оголосила домовленість про фінансування у розмірі 10 мільйонів доларів на 4 роки разом із Georgina Hope Foundation. Угода підтримує австралійську команду з плавання шляхом прямих платежів елітним та цілеспрямованим плавцям, а також підтримує менш відомі види спорту, такі як синхронне плавання. У серпні 2015 року цей договір було поновлено ще на два роки та включає права на найменування різних змагань з Австралії з плавання, включаючи чемпіонат Австралії з плавання.

Особисте життя 
У 1973 році, у віці 19 років, Райнхарт познайомився з англійцем Грегом Мілтоном, коли обидва працювали у Віттеному. У цей час Мілтон змінив прізвище на Хейвард. Їхні діти Джон Ленглі та Біанка Хоуп народились у 1976 та 1979 рр. Пара розійшлася в 1979 році і офіційно розлучилася в 1981 році. У 1983 році вона вийшла заміж за корпоративного юриста Френка Райнхарта, у Лас-Вегасі. У них народилось двоє дітей, Надія та Джинія у 1986 та 1987 роках. Френк Райнхарт помер у 1990 році.

Цікаві факти 
У 1999 році уряд штату Західна Австралія схвалив пропозицію назвати гірський хребет на честь її родини. Діапазон Хенкок розташований приблизно в 65 кілометрах (40 миль) на північний захід від міста Ньюман, на 23 ° 00′23 ″ ю. 119 ° 12′31 ″ с. І вшановує внесок родини у створення пастирської та гірничої промисловості в Пілбарський регіон.

Див. також 
 Жінки в бізнесі
 Жінки-підприємниці

Література

Примітки

Посилання 
 Video portrait on ABC's Hungry Beast [content blocked outside Australia.] 
 Rinehart, Gina (1954–)  in The Encyclopedia of Women and Leadership in Twentieth-Century Australia 

Австралійські підприємці
Мільярдерки